NEF steht für:

 New Economics Foundation, britische Denkfabrik
 Niedrigenergiefahrzeug
 Nikon Electronic Format, ein Datenformat für Digitalfotos, siehe Rohdatenformat (Fotografie) #Dateiformate
 Norddeutsche Eisenbahnfachschule
 Notarzteinsatzfahrzeug, Fahrzeug des Rettungsdienstes

Nef steht für:
 Nef (Familie), Schweizer Textilkaufleutefamilie
 Nef (Protein), ein Protein (Negative Regulatory Factor)
 Nef (Schiffstyp), historischer Schiffstyp eines einmastigen Frachtschiffs

Ñef steht für:
 Ñef (), ein Buchstabe des arabisch-basierten Alphabets für die osmanische Sprache

Nef ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Nef (* 1946), chilenischer Fußballtorhüter
 Alain Nef (* 1982), Schweizer Fußballspieler
 Clara Nef (1885–1983), Schweizer Frauenrechtlerin
 Ernst Nef (1931–2018), Schweizer Autor und Literaturkritiker
 Hans Nef (1911–2000), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Hari Nef (* 1992), US-amerikanisches Model, Schauspielerin und freie Redakteurin 
 Jakob Nef (1896–1977), Schweizer Karikaturist

 Karl Nef (1873–1935), Schweizer Musikwissenschaftler
 Robert Nef (* 1942), Schweizer Publizist und Autor
 Roland Nef (* 1959), Schweizer Korpskommandant
 Sonja Nef (* 1972), Schweizer Skirennfahrerin
 Tanguy Nef (* 1996), Schweizer Skirennfahrer
 Victor Nef (1895–1980), Schweizer Textilunternehmer, Konsul und Diplomat
 Werner Nef (1902–1980), Schweizer Milizionär und Politiker

Siehe auch:
 La Nef
 Naef
 Naeff
 Neef
 Neeff
 Neff

Abkürzung